Longitarsus fuscoaeneus  — вид  из подсемейства . Распространён в Центральной Европе на север в южную часть Польши, на запад в восточную часть Франции и севера Италии, а также в юго-западной части Европы, Малой Азии и Иране.

Подвиды 
 Longitarsus fuscoaeneus fuscoaeneus Redtenbacher, 1849
 Longitarsus fuscoaeneus polonicus Warchałowski, 1967 — экземпляры встречались польской в деревне Czorsztyn и в Pieninen-Gebirge
 Longitarsus fuscoaeneus persicus Warchałowski, 1967

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1849 году